Уштерек — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Уштерек — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Уштерек — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Уштерек — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Уштерек — село в подчинении горадминистрации Аксу Павлодарской области.